Karakoram Pass (kinesiska: 喀喇昆仑山口) är ett bergspass i Kina. Det ligger i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Peking. Karakoram Pass ligger  meter över havet.

Terrängen runt Karakoram Pass är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km norr om Karakoram Pass.  Trakten runt Karakoram Pass är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Det finns inga samhällen i närheten. Trakten runt Karakoram Pass är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.

Kommentarer

Källor 

Bergspass i Kina
WP:Projekt Kina